Moltke je slovo s několika významy.

Příjmení 
 příslušníci meklenburského šlechtického rodu Moltke:
 Helmuth von Moltke starší (1800–1891), pruský generál, náčelník generálního štábu pruských a posléze německých vojsk 1857–1888.
 Helmuth von Moltke mladší (1848–1916), náčelník generálního štábu německého císařství 1906–1914.
 Helmuth James von Moltke (1907–1945), německý právník, který se účastnil atentátu na Hitlera
 Adam Gottlob Moltke (1710–1790), dánský dvořan, státník a diplomat
 Adam Wilhelm Moltke (1785–1864), první dánský premiér

Námořnictvo 
 SMS Moltke (1877) — trojstěžník německého císařského námořnictva
 třída Moltke — třída bitevních křižníků německého císařského námořnictva
 SMS Moltke — účastník bitev u Dogger Banku a Jutska/Skagerraku, potopený vlastní posádkou ve Scapa Flow 21. června 1919

Jiné 
 Moltke (kráter) je kráter na Měsíci

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení